Csömöri út, Budapest XIV. kerületében (1906-ig a Baross térig tartott)
 Csömöri út, Budapest XVI. kerületében

Hasonló nevű közterületek
Csömöri utca, Kistarcsa